Шебешћан може бити:
 Шебешћан (име), мађарско мушко име,

или
 Себастијан први (пор. -{Sebastian}-), португалски краљ.
 Свети Себастијан (лат. -{Sent Sebastianus}-), светац.
 Себастијан Тиноди Лантош (мађ. -{Tinódi Lantos Sebestyén}-), средњовековни мађарски композитор.
 Себастијан (лат. -{Sebastian}-), римски император.
 Ференц Шебо - (мађ. -{Sebő Ferenc}-), мађарски певач и композитор.
 Михаљ Себастијан - (рум. -{Mihai Sebastian}-), румунски писац.